Volvo Ocean Race 2005-2006 var en kappsegling jorden runt av typen Volvo Ocean Race som arrangeras vart fjärde år med något olika bestämmelser och sträckning från gång till gång. Denna omgång avgjordes med nio etapper, så kallade "ben" efter den engelska beteckningen leg.

Ben (delsträckor) 
 Vigo - Kapstaden
 Kapstaden - Melbourne
 Melbourne - Wellington
 Wellington - Rio de Janeiro
 Rio de Janeiro - Baltimore
 Annapolis - New York
 New York - Portsmouth
 Portsmouth - Rotterdam
 Rotterdam - Göteborg

Deltagare 
 Team Abn Amro
 Abn Amro 1
 Abn Amro 2
 Team Brasil 1
 Brasil 1
 Ericsson Racing Team
 Ericsson
 Team Pirates of the Caribbean
 Team Pirates of the Caribbean
 Brunel
  Brunel
 Movistar
 Movistar. Båten skadades svårt i Atlanten söder om Brittiska öarna under slutet av ben 7 och måste överges. Besättningen räddades av en konkurrent.

Poängräkning 
Poängsystemet var baserat på en maxpoäng som sattes efter antalet båtar som ställde upp i det första hamnracet, maxpoängen i denna tävling var sju poäng. 

Poäng för en etapp:
 Vinnaren av en etapp gavs maxpoäng, efterföljande placeringar gavs en poäng mindre per placering. 

 Poäng för ett hamnrace: Vinnaren av ett hamnrace gavs halva maxpoängen och de efterföljande placeringar gavs en halv poäng mindre per placering. 

 Poäng för delpassager: Längs loppet fanns sex delpassager, för varje delpassage gavs halva maxpoängen till den första båten som passerade.

 En båt som bröt en påbörjad etapp fick ändå poäng som om den kommit sist, en diskvalificerad båt fick inga poäng.

Resultat

Ben 1 + Hamnrace 

Hamnrace i Sanxenxo i Galicien.

Ben 1 mellan Vigo och Kapstaden

Totalt:

Ben 2 + Hamnrace 

Hamnrace Kapstaden

Ben 2 mellan Kapstaden och Melbourne

Totalt:

Ben 3 + Hamnrace 

Hamnrace Melbourne

Ben 3 mellan Melbourne och Wellington

Totalt:

Ben 4 
Ben 4 mellan Wellington och Rio de Janeiro

Totalt:

Ben 5 + Hamnrace 

Hamnrace Rio de Janeiro

Ben 5 mellan Rio de Janeiro och Baltimore

Totalt:

Ben 6 + Hamnrace 

Hamnrace Baltimore

Ben 6 mellan Baltimore och New York

Totalt:

Ben 7 

Ben 7 mellan New York och Portsmouth

Totalt:

Ben 8 + Hamnrace 

Hamnrace Portsmouth

Ben 8 mellan Portsmouth och Rotterdam

Totalt:

Ben 9 + Hamnrace 

Hamnrace Rotterdam

Ben 9 mellan Rotterdam och Göteborg

Slutställning:

Slutställning

Övrigt
Båten Brunel hette från början Sunergy and Friends, men efter hamnracet i Melbourne inför det tredje benet bytte man namn på båten. Dessutom var Brunel inte med på ett flertal av benen.

Efter den tragiska händelsen med Movistar, som gick till botten på grund av att kölen gick sönder, kunde inte den båten heller ställa upp på de sista benen. Abn Amro 2 kom och räddade besättningen på Movistar.

Se även 
 Volvo Baltic Race

Sportåret 2005
Sportåret 2006
Volvo Ocean Race